Trionfi je priimek več oseb:
 Alberto Trionfi, italijanski general
 Luigi Trionfi, italijanski general